Сикандар Адил-шах (;
1668—1700) — 9-й и последний султан Биджапура из династии Адил-шахов (1672—1686).

Биография 
Родился в 1668 году. Сын и преемник Али Адил-шаха II (? — 1672), султана Биджапура (1656—1672).

В ноябре 1672 года после смерти своего отца Али Адил-шаха Сикандар Адил-шах унаследовал султанский престол Биджапура в возрасте четырех лет. Время его правления (1672—1686) было отмечено гражданской войной среди знати, независимостью губернаторов провинций, параличом администрации, вторжения моголов, тайными союзами и притворными враждебными действиями с Маратхским государством и другими соседями, а также окончательным поглощение Биджапура Империей Великих Моголов в 1686 году.

Престиж Биджапура был настолько серьезно подорван внутренними беспорядками, что могольский военачальник Дилир-хан почти принудил и унизил Сикандара. Несмотря на многочисленные жертвы и отчаянные попытки Сикандара, он не мог удовлетворить растущую жадность Великих Моголов. Союз Сикандара с Самбхаджи (который был индусом) еще больше обострил отношения между Великими Моголами и Биджапуром.

Наконец, в 1685 году могольский император Аурангзеб (1658—1707) организовал крупный военный поход против Биджапурского султаната. В марте 1685 года 50-тысячная могольская армия под командованием шехзаде Мухаммада Азама Шаха, сына Аурангзеба, окружила осадила крепость Биджапур. Столицу защищал 30-тысячный гарнизон под предводительством Сикандара Адил-шаха и Сарзы-хана. Гарнизон смог отразить все вражеские атаки. Вскоре на помощь своей армии Аурангзеб отправил новые силы под командованием своего другого сына шехзаде Шаха-Алама и полководца Абдуллы Хана Бахадура Фируза Джанга. Осада Биджапура затягивалась. В июле 1686 года император Аурангзеб собрал огромную армию и медленно двинулся на Биджапур. 4 сентября 1686 года Аурангзеб подошел к стенам осажденного Биджапура. После восьми дней боёв почти стотысячная могольская армия штурмом захватила город.

Выдержав длительную осаду Биджапура в 1685—1686 годах, Сикандар Адил-шах не смог остановить наступление Великих Моголов. 12 сентября 1686 года столица султаната, Биджапур, был взят и оккупирован, её гарнизон сдался. Биджапурский султанат прекратил своё существование и был включен в состав Империи Великих Моголов.

Сикандар Адил-шах был схвачен и в серебряных цепях доставлен к могольскому императору Аурангзебу, которому он поклонился трижды. Затем Аурангзеб отправил Сикандара и его сторонников в крепость Даулатабад, где он скончался во время плена. В конечном итоге он похоронен у подножия своего духовного учителя Наймуллы Хашми в открытом дворе на новой рыночной площади Биджапура.

Источники 
 Wakiyate Mamlakate Bijapur by Basheeruddin Dehelvi.
 Tareekhe Farishta by Kasim Farishta
 External Relation of Bijapur Adil Shahis.

Правители Азии XVII века
Султаны Биджапура
Адил-шахи